Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1961, disputato a Torino, è stato vinto da Nicola Pietrangeli (secondo successo) che ha battuto l’australiano Rod Laver, per 6-8, 6-1, 6-1, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1961